Тю́тяръя́рви () — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км².

Форма озера продолговатая, слегка вытянутая с юго-востока на северо-запад. Берега заболоченные.

С южной стороны озера вытекает безымянный заболоченный ручей, втекающий в озеро Ала-Виексъярви.

Название озера переводится с финского языка как «дочерино озеро».

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000011585.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Виексйоки
Озёра Суоярвского района